Sezon 1993 Formuły 1 – 44. sezon o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Rozpoczął się 14 marca na torze Kyalami w Midrand w Południowej Afryce, a zakończył się 7 listopada na torze Adelaide Street Circuit w Adelaide w Australii.

Po raz czwarty mistrzem świata wśród kierowców został Alain Prost, natomiast po raz szósty mistrzem świata wśród konstruktorów został zespół Williams.

Lista startowa

Zmiany silników 
 Jordan: Yamaha → Hart
 McLaren: Honda → Ford
 Tyrrell: Ilmor → Yamaha

Zmiany przed sezonem

Zmiany wśród zespołów 
 W mistrzostwach świata zadebiutował zespół Sauber, który dotychczas brał udział w Mistrzostwach Świata Samochodów Sportowych. Jego pierwszymi kierowcami został Karl Wendlinger i JJ Lehto. 
 Pomimo pojawienia się na liście startowej, z powodu kłopotów finansowych do mistrzostw nie przystąpił zespół March.

Zmiany wśród kierowców 
 Nigel Mansell i Riccardo Patrese po sezonie 1992 odeszli z Williamsa. Nowymi kierowcami stajni zostali Damon Hill i Alain Prost.
 Ukyō Katayama zastąpił Oliviera Grouillarda w zespole Tyrrell.
 Riccardo Patrese zastąpił Martina Brundle’a w zespole Benetton.
 Michael Andretti, wicemistrz Indy Racing League z 1992 zastąpił Gerharda Bergera w zespole McLaren.
 Derek Warwick zastąpił Michele Alboreto w zespole Footwork.
 Alessandro Zanardi zastąpił Mikę Häkkinena w zespole Lotus.
 Jordan Grand Prix nie przedłużył kontraktu ze Stefano Modeną i Maurício Gugelminim. Nowymi reprezentantami Jordana zostali Rubens Barrichello i Ivan Capelli. 
 Larrousse nie przedłużył kontaktu z Bertrandem Gachotem i Ukyō Katayamą. Nowymi kierowcami teamu zostali Francuzi: Philippe Alliot i Érik Comas.
 Gerhard Berger powrócił do zespołu Ferrari po trzech latach, zastępując Nicolę Lariniego.
 Kierowcami nowo powstałego zespołu Sauber zostali Karl Wendlinger i JJ Lehto.

Zmiany w trakcie sezonu 
 Po Grand Prix Brazylii, Ivan Capelli odszedł z zespołu za porozumieniem stron. W trakcie sezonu jego samochód przejmowali Thierry Boutsen (od Grand Prix Europy do Grand Prix Belgii), Marco Apicella (we Włoszech), Emanuele Naspetti (w Portugalii) i Eddie Irvine (dwa ostatnie wyścigi).
 Fabrizio Barbazza został zwolniony z zespołu Minardi po Grand Prix Francji z powodu słabych wyników. Do końca sezonu zastąpił go Pierluigi Martini.
 Alessandro Zanardi został poważnie kontuzjowany po wypadku odniesionym podczas Grand Prix Belgii. Do końca sezonu zastąpił go Pedro Lamy.
 Michael Andretti odszedł z McLarena po Grand Prix Włoch z powodu słabych wyników. Do końca sezonu zastąpił go Mika Häkkinen.
 Jean-Marc Gounon zastąpił Christiana Fittipaldiego w dwóch ostatnich wyścigach sezonu.
 Toshio Suzuki zastąpił Philippe’a Alliota w dwóch ostatnich wyścigach sezonu.

Eliminacje

Zmiany w kalendarzu 
 Nie odbył się wyścig o Grand Prix Meksyku.
 Po 7 latach przerwy do kalendarza wrócił wyścig o Grand Prix Europy. Odbył się on na brytyjskim torze Donington Park.
 Wyścigi o Grand Prix San Marino i Grand Prix Hiszpanii zamieniły się miejscami.

Wyniki

Najlepsze wyniki w Grand Prix

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy 

1993 w Formule 1